Гжанец () — польский горячий напиток, приготовленный на основе пива.

Принцип приготовления 
Существует множество рецептов гжанца. Пиво используется как светлое, так и тёмное. Обязательные ингредиенты — специи и мёд.
В качестве специй по вкусу добавляют корицу, имбирь, гвоздику, мускатный орех, ваниль, анис. Нередко добавляют и сухофрукты (яблоки, груши, чернослив, изюм, плоды терна и боярышника), фруктовые сиропы, а также различные цитрусовые. Для повышения градуса и большего согревающего эффекта используется ром. При приготовлении гжанца важно помнить, что он не варится, а подогревается до температуры около 70 °C, иначе напиток теряет свой аромат, а алкоголь испаряется. Напиток снимается с огня, когда на его поверхности появляются пузырики. Традиционно гжанец подается в керамических чашках и стаканах с толстыми стенками, так он дольше сохраняет тепло.

См. также 
 Флип (коктейль)
 Глинтвейн
 Пунш

Источники 
 What Exactly is Grzane Piwo, Poland’s 'Hot Beer'?
 Grzane piwo
 Гжанец (горячее пиво по-польски)

Пиво
Польская кухня
Польские напитки
Алкогольные коктейли